Autre nom du chemin Crémont, dans l'île de La Réunion
 Ancienne voie romaine du sud-ouest de la France en Charente entre Saintes et Limoges
 Ancien nom de la Promenade des Anglais, à Nice en France.

Voir aussi 
Impasse des Anglais
Rue des Anglais